

Processo di produzione 
 Estrazione – attività economica e lavorativa per l'ottenimento di materie prime
 Estrazione di minerali 
 Estrazione del carbone
 Estrazione del petrolio

Processo di separazione 
 Estrazione – separazione chimica di una o più sostanze con solvente
 Estrazione liquido-liquido – operazione unitaria per la separazione dei componenti di una soluzione
 Estrazione solido-liquido o Lisciviazione – separazione di uno o più componenti solubili da una massa solida mediante un solvente
 Estrazione dell'olio di oliva – processo per ottenere olio d'oliva e derivati partendo dalle olive
 Estrazione di vapore dal suolo – tecnologia di bonifica dei suoli
 Estrazione con solventi (depurazione dei suoli)

Altro 
 Estrazione – processo geomorfologico compiuto dai ghiacciai
 Estrazione – recupero di unità militari in un luogo ostile per trasportarle in un luogo sicuro
 Estrazione di una base – algoritmo dell'algebra lineare
 Doppia estrazione – schema enigmistico
 Lavoro di estrazione – energia necessaria per estrarre un elettrone da un metallo
 Estrazione sociale – lo status sociale di provenienza
 Estrazione dentaria – procedura chirurgica con cui si asporta un dente o una radice dal cavo orale.

Altri progetti